Євреїнов Іван Михайлович — російський морський геодезист, мандрівник, дослідник Камчатки і Курильських островів.
 Євреїнов Микола Миколайович (12892-1939) — секретар ВЦРПС, член ЦВК СРСР. Член Центральної контрольної комісії ВКП(б) у 1927—1934 роках.
 Євреїнов Юрій Миколайович — український архітектор та художник, кандидат архітектури.
Російські прізвища